Yūbari est un terme japonais pouvant désigner : 

 Le mont Yūbari, montagne en Hokkaidō.
 La ville de Yūbari, une municipalité de la préfecture de Hokkaidō.
 Le district de Yūbari, un district de la préfecture de Hokkaidō.
 Le melon Yubari King venant de la ville de Yūbari.
 Le croiseur léger  de la Marine impériale japonaise.
 La classe Yūbari, une classe de croiseurs japonais basée sur le croiseur expérimental du même nom.